Loti lesothiano — valuta ufficiale del Regno del Lesotho
 Agnès Loti — cantante francese  
 Pierre Loti — pittore francese